Binns est un patronyme porté notamment par :

 Armon Binns (1989-), joueur américain de football américain ;
 Ed Binns (1916-1950), acteur américain ;
 Niall Binns (1965-), poète britannique ;
 Pat Binns (1948-), homme politique canadien.
 Vivienne Binns (1940-), peintre, photographe et professeure australienne

Homonymie de patronyme